Apple Valley kan syfta på:

 Apple Valley, Kalifornien – en stad i södra Kalifornien, USA
 Apple Valley, Minnesota – en stad i delstaten Minnesota i USA